Lešany kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lešany (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Lešany (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar